Birgit Meineke ist der Name folgender Personen:
* Birgit Meineke (Germanistin) (* 1956), deutsche Germanistin
 Birgit Meineke (Schwimmerin) (* 1964), deutsche Schwimmerin